Клубный чемпионат мира по футболу 2024 — футбольный турнир, который пройдёт в 2024 году. Он станет  Клубного чемпионата мира по футболу (турнира, организуемого ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и чемпионом принимающей страны). Он станет последним семикомандным турниром перед расширением турнира до 32 команд на Клубном чемпионате мира 2025.

Выбор хозяев

Хотя на 2025 запланирован расширенный формат проведения Клубного чемпионата мира, который будет проходить раз в четыре года, ФИФА 13 февраля 2023 года подтвердила, что турнир 2024 года будет проведен по старой  схеме.  Ранее в том же месяце UOL Esporte сообщил, что Саудовская Аравия заинтересована в проведении клубного чемпионата мира 2024 года.

Участники 

Примечания

Примечания 

2024 год в футболе
2024
Декабрь 2024 года
Чемпионаты мира в 2024 году